Тунвир Мохьюддин Д. Джиллани (, род. 17 февраля 1969, Лахор) — пакистанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Пакистана 1991, 2004 и 2006 гг.

Участник чемпионата Великобритании 1994 г.

В составе сборной Пакистана участник пяти шахматных олимпиад (1992, 2000, 2004, 2006, 2010 гг.; трижды на 1-й доске). На олимпиаде 2006 г. завоевал индивидуальную золотую медаль, показав лучший результат на 1-й доске.

В 2007 и 2009 гг. представлял Пакистан в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Т. Джиллани в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Джиллани на сайте 365Chess

Шахматисты Пакистана
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад